À l'origine Vandelanotte est un nom flamand.
Lorsque les particules van (et de) sont absents, il peut s'agir d'un patronyme français ou italien

L'écriture peut se faire avec les particules van et den séparé, vanden (« venant de ») séparé ou le tout accolé ;
Le particule van peut aussi être absent ; 
Le mot lanotte peut se décliner comme lanoote, lanote ou lan(n)oitte (le -i- rend le -o- long comme -oo-).

Patronyme

Vande Lanotte 
Johan Vande Lanotte (°1955) est un homme politique belge socialiste.

Vandelannoitte 
Jason Vandelannoite (°1986), est un footballeur belge.

Patronyme flamand